Dungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts es el título bajo el que se comercializaron en Occidente dos videojuegos producidos por Hudosn Soft completamente distintos:
 Dungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts (videojuego para Nintendo DS), programado por Hudson Soft y conocido en Japón como Dungeon Explorer: Jashin no Ryōiki.
 Dungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts (videojuego para PSP), programado por Studio Zan y conocido en Japón como Dungeon Explorer: Meiyaku no Tobira.